— японская теннисистка; победительница трёх турниров WTA в парном разряде; финалистка одного юниорского турнира Большого шлема в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии-2011).

Общая информация 
Родителей Като зовут Кёко (мать) и Даики (отец), брат теннисистки Юки обучается в высшей школе.

Мию начала играть в теннис в восемь лет. Тренируется на кортах Хиого. Любимое покрытие — хард. Кумиры в теннисе — Жюстин Энен и Роджер Федерер.

Като владеет японским и английским языками. Любимый турнир — Уимблдон.

Спортивная карьера

Итоговое место в рейтинге WTA по годам

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (1)

Поражения (1) 

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Финалы турниров WTA 125 и ITF в одиночном разряде (8)

Победы (4) 

** призовой фонд до 2017 года

* количество побед в одиночном разряде + количество побед в парном разряде.

Поражения (4)

Финалы турниров WTA в парном разряде (10)

Победы (3)

Поражения (7)

Финалы турниров WTA 125 и ITF в парном разряде (29)

Победы (15)

Поражения (14)

Примечания

Ссылки 

 
 
 
 Профиль на сайте JTA

Теннисисты Японии